Flamine est un nom propre ou commun qui peut désigner :

 Flamines, (singulier flamen en latin), prêtres romains voués au culte d'un seul dieu.

 Flamine (), vierge et martyre à Nicomédie ; honorée notamment dans le Morbihan (à Gestel) et en Auvergne (à Davayat) le 2 mai, avec les personnes portant ce prénom, aujourd'hui peu usité.

Références